Obidos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Óbidos (kommun i Brasilien, Pará, lat 0,13, long -55,82), 
 Óbidos (flygplats), Pará,

Portugal 

 Óbidos (kommunhuvudort), Leiria, 
 Óbidos (kommun i Portugal, Leiria, lat 39,36, long -9,18), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar